Zālītis ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Zalitis (* 1982), kanadische Schriftstellerin
 Ilvars Zālītis (1959–2009), lettischer Bassgitarrist

 Reinis Zālītis (1943–2005), lettischer Fußballspieler
 Roberts Jānis Zālītis (* 2000), lettischer Leichtathlet
 Voldemārs Zālītis (1886–1936), lettischer Schriftsteller